Молоді́жний сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Аркалицької міської адміністрації Костанайської області Казахстану. Адміністративний центр — село Молодіжне.

Населення — 744 особи (2009; 1276 в 1999).

2019 року сільський округ був відновлений шляхом об'єднання Матросовської сільської адміністрації та Молодіжненської сільської адміністрації.

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Аркалицької міської адміністрації